Choi Woo-seong (Hangul: 최우성), es un actor surcoreano.

Biografía 
Estudió en el departamento de teatro y drama de la Universidad Dongguk (Dongguk University).

Carrera 
Es miembro de la agencia AM Entertainment (에이엠엔터테인먼트).

En julio de 2019, apareció en el tercer episodio de la serie Moment at Eighteen (también conocida como At Eighteen), donde interpretó a Im Gun-hyuk, el antiguo compañero de clases de Choi Joon-woo (Ong Seong-wu) en Byungmun High School, hasta el quinto episodio, el 5 de agosto del mismo año.

El 5 de agosto del mismo año, apareció en el primer episodio de la serie Welcome 2 Life, donde dio vida al testigo Oh Young-shik.

En junio de 2020, se unió al elenco recurrente de la serie It's Okay to Not Be Okay, donde interpretó a Oh Cha-yong, un joven cuidador en la sala psiquiátrica del OK Psychiatric Hospital que a menudo se duerme en el trabajo.

A finales de febrero de 2021, se unió al elenco recurrente de la serie She Would Never Know, donde dio vida a Ko Myung-jin, un nuevo pasante de la empresa de cosméticos KLAR, hasta el final de la serie, el 9 de marzo del mismo año.

En mayo del mismo año se unió al elenco recurrente de la serie My Roommate Is a Gumiho (también conocida como Frightening Cohabitation) donde interpretó a Lee Dan, un estudiante y miembro del equipo de tiro con arco, así como el hermano menor de Lee Dam (Lee Hye-ri).

Filmografía

Series de televisión

Referencias

Enlaces externos  
 Choi Woo-seong (최우성, Korean actor) at HanCinema 
 
 Choi Woo-seong (최우성) on Daum
 최우성 (c.woo_sung) • Instagram

Actores masculinos de televisión de Corea del Sur